Pamialluit bezeichnet:
 Pamialluit (Inselgruppe, Paamiut, mittig), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Pamialluit (Inselgruppe, Paamiut, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Pamialluit (Inselgruppe, Paamiut, südlich), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland